Corentin Celton – sindacalista e membro della resistenza francese fucilato dai Nazisti nel 1943
 Corentin Celton – stazione della metropolitana di Parigi